Ořechov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Ořechov, Gemeinde im Okres Brno-venkov
Ořechov, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou; siehe Ořechov u Křižanova
Ořechov, Gemeinde im Okres Uherské Hradiště; siehe Ořechov u Uherského Hradiště
Ořechov, Gemeinde im Okres Jihlava; siehe Ořechov u Telče
Ořechov, Ortsteil von Letovice, Okres Blansko

Velký Ořechov, Gemeinde im Okres Zlín